hrabstwo Lafayette (ang. Lafayette County) w USA, w stanie Arkansas
 hrabstwo Lafayette (ang. Lafayette County) w USA, w stanie Floryda
 hrabstwo Lafayette (ang. Lafayette County) w USA, w stanie Missisipi
 hrabstwo Lafayette (ang. Lafayette County) w USA, w stanie Missouri
 hrabstwo Lafayette (ang. Lafayette County) w USA, w stanie Wisconsin